Данковский уезд — административная единица в Рязанской губернии Российской империи и РСФСР, существовавшая в 1778—1924 годах. Уездный город — Данков.

География 
Уезд был расположен на юге Рязанской губернии. Граничил с Тульской губернией на западе и Тамбовской губернией на юге. По площади уезд занимал территорию в 2204,4 версты².

История 
Уезд был образован в 1778 году в составе Рязанского наместничества, в 1796 — упразднён. Вновь образован в 1802 году в составе Рязанской губернии. Упразднён в 1924 году, его территория включена в состав Раненбургского уезда.

Население 
Население уезда в 1892 году 121 410 чел. По переписи 1897 года в уезде было 105 746 жителей (49 755 мужчин и 55 991 женщина).

Населённые пункты 
В 1859 году в составе уезда было 186 населённых пунктов, наиболее крупные из них:
 г. Данков — 3971 чел.;
 с. Заболотовское (Богородское) — 1273 чел.;
 с. Зверево — 1166 чел.;
 с. Кочуры — 1012 чел.;
 с. Круглое — 1639 чел.;
 с. Мураевня — 1385 чел.;
 с. Новоникольское — 1387 чел.;
 с. Орловка (Яковлевское) — 1077 чел.;
 с. Перехваль — 1667 чел.;
 с. Телепнево — 1906 чел.;
 с. Тёплое — 2078 чел.;
 с. Хрущево — 1255 чел.

Административное деление 
В 1890 году в уезде было 20 волостей:

Известные люди, связанные с жизнью уезда 
 Зимин Василий Васильевич (1854—1930) — священнослужитель Русской православной церкви, протоиерей Рязанской Епархии, настоятель Покровской церкви села Одоевщина Данковского уезда Рязанской губернии в 1880—1918 годах.
 Карих Анатолий Васильевич (1919—1979) — генерал-майор авиации, заслуженный военный лётчик СССР. Родился в Сторожевой слободе, ныне в черте города Данков.

Примечания

Ссылки 
 
 Данков: город и его уезд
 Старые карты Данковского уезда

Уезды Рязанской губернии